Мариту́й — станция ВСЖД на 119 км Кругобайкальской железной дороги в Маритуйском муниципальном образовании Слюдянского района Иркутской области.

География 
Расположена в 47 км к северо-востоку от станции Слюдянка I, в устье реки Маритуй, на территории села Маритуй.

История 
 В 1905 году введена в эксплуатацию линия Кругобайкальской железной дороги Байкал — Слюдянка II.
 В 1956 году линия Иркутск — Байкал была выведена из эксплуатации, образовалась тупиковая ветка Байкал — Слюдянка.
 По состоянию на 2015 год по Кругобайкальской железной дороге несколько раз в неделю курсируют пассажирские поезда, время от времени осуществляется пропуск экскурсионных поездов.

Пригородное сообщение по станции

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Иркутской области
Станции Улан-Удэнского региона Восточно-Сибирской железной дороги
Станции и платформы Кругобайкальской железной дороги